Nobilis Group — группа французских компаний, специализирующиеся на разработке и распространении компьютерных игр. Основана в Лионе в 2001 году.

Nobilis выпускает мультиплатформенные игры для PC, Xbox, PlayStation 2, PSP, GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance.

Дочерние компании-дистрибьюторы Nobilis расположены во Франции (Nobilis France, Лион), Испании и Португалии (Nobilis Iberica, Мадрид), Бельгии, Голландии и Люксембурге (Nobilis Benelux), Италии (Рим).

Изданные игры 
Среди собственных проектов Nobilis Publishing:
Moto Racer DS (DS)
Hotel Giant 2 (PC)
Hotel Giant (DS)
My baby boy et My baby girl (DS)
The Secrets of Da Vinci : le Manuscrit interdit (PC) ;
The Secrets of Atlantis : L'Héritage sacré (PC) ;
Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon (PlayStation 2) ;
Moto Racer 3 Gold Edition (PC) ;
Caméra Café, le jeu (PC) ;
Caméra Café 2 (PC) ;
Wild Water Adrenaline featuring Salomon (PlayStation 2) ;
Cap sur l’Ile au Trésor (PC) ;
Les Campagnes de Napoléon(PC).
King's Bounty: The LegendDétective Conan : Enquête à MirapolisHearts of Iron IICriminology (DS)Killing Floor (PC)Destination: Treasure Island (PC)The Secrets of Da Vinci: The forbidden Manuscript (PC)The Secrets of Atlantis: the Sacred Legacy (PC)Mountain Bike Adrenaline featuring Salomon (PlayStation 2)Moto Racer 3 Gold Edition (PC)Coffee Break (PC)Coffee Break 2 (PC)Wild Water Adrenaline featuring Salomon''(PlayStation 2)

Ссылки 
 Официальный сайт Nobilis Group
 Nobilis Games

Компании Франции
Издатели компьютерных игр
Компании по алфавиту